Игорь Михайлович Дедышин — украинский футбольный функционер, медиа-менеджер, журналист.

Образование 
1994—1999 г.г. — Обучение на факультете журналистики Львовского государственного университета им. И. Франко. Получил диплом специалиста по специальности «Журналистика».

Карьера 
1999—2001 г.г. — Журналист отдела спорта, руководитель отдела спорта в газете «Экспресс» (Львов).

2001—2002 г.г. — Директор и главный редактор всеукраинской газеты «Спортпанорама».

2002—2004 г.г. — Руководитель службы информации и рекламно-издательского отдела ФК «Карпаты».

2004—2006 г.г. — Директор ЧП «Карпаты Спорт Маркетинг».

2006—2007 г.г. — Коммерческий директор ФК «Карпаты».

2007—2009 г.г. — Заместитель генерального директора ФК «Карпаты».

2009—2015 г.г. — Генеральный директор ФК «Карпаты».

2014—2015 г.г. — Генеральный директор медиа-холдинга ZIK.

Деятельность в футболе 
Воспитанник ДЮСШ г. Новый Роздол (тренер — Вацык Я. И.). Играл в чемпионате Львовской области за «Химик» (Н.Роздол), «Цементник» (Николаев). Также выступал за футзальную команду «Украина» в высшей лиге Чемпионата Украины (1994—1997 г.г., 39 матчей — 2 гола).

В 2001 году по приглашению Петра Дыминского перешел на работу в ФК «Карпаты». Работал в львовском клубе на различных руководящих должностях, а с августа 2009 года по июль 2015 года — генеральный директор клуба. После того, как уволился из клуба, обнародовал публичный отчет перед болельщиками за работу, проделанную в ФК «Карпаты». Во время его руководства львовским клубом была построена новая тренировочная база для главной команды, более 10 футбольных полей для школы и команд клуба, открыт официальный музей и магазин ФК «Карпаты», молодежная команда клуба стала чемпионом Украины, а главная команда попала в групповой турнир Лиги Европы.

За шесть лет управления клубом совокупный доход от деятельности составил почти 35 млн долларов США.

С марта 2015 года — член Комитета профессионального футбола ФФУ. В январе 2016 года обнародовал собственную концепцию реформ в украинском футболе. Отечественные СМИ причисляли Дедышина к претендентам на должность Президента Украинской Премьер-лиги, но он так и не выставил свою кандидатуру на выборах.

В течение длительного времени отмечался острыми высказываниями о ситуации в украинском футболе, часто критиковал руководство ФФУ и УПЛ. Выступает за деолигархизацию отечественного футбола.

Деятельность в медиа 
Будучи журналистом газеты «Экспресс», принимал активное участие в акции свободных журналистов «Волна свободы» (Львов, Киев, 2000 г.). Стал одним из участников акции, которые объявили бессрочную голодовку. В результате голодания был госпитализирован.

В 2000 г. стал одним из соучредителей, первым директором и главным редактором украиноязычной спортивной газеты «Спортпанорама», которая базировалась во Львове и распространялась по всей территории Украины.

В 2001 году награждён дипломом в номинации «Лучший журналист спортивной тематики» во время гала-представления «Человек футбола Львовщины».

В 2008—2009 г.г. — Владелец ООО «Западная информационная корпорация».

В 2014 году назначен на должность генерального директора медиа-холдинга ZIK (включает в себя информагентство и одноименный телеканал).

Семья 
Женат. Вместе с женой Виталией воспитывает трех сыновей — Остапа, Льва и Даниила.

В 2011 году был избран депутатом Львовского городского совета.

Кроме родного украинского, владеет русским, польским, хорватским языками, а также разговорным английским.

Ссылки 
 Новым гендиректором телеканала ZIK стал Игорь Дедышин
 Игорь Дедышин оставляет «Карпаты» 
 Игорь Дедышин: Отчет или исповедь перед болельщиками Карпат 
 Операция «деолигархизация» украинского футбола 
 Что и как нужно изменить в украинском футболе. Концепция Игоря Дедышина 
 Игорь Дедышин: «У Дыминского диктаторский характер» 
 Игорь Дедышин: «Предлагали мне „откаты“? Много раз» 
 Игорь Дедышин: на данном этапе очки нас интересуют меньше всего 
 «Сложилось впечатление, что матч „Карпат“ U-21 игрался на тотализаторе»
 «Очень вдохновляет отношение к клубу наших воспитанников»
 «Украинский футбол просто увяз в тотальной коррупции» 
 Список Дедишина. Как «Карпаты» пошли против системы
 «Шахтер» должен нам миллион гривен, ФФУ — 75000 франков"
 Игорь Дедышин: «Игроки зарабатывают те деньги, на которые заслуживают» 
 «Хотим, чтобы были понятные правила игры, одинаковые для всех»
 «Впечатление, что существует судейская заговор» 
 «Толпы легионеров в» Карпатах «больше не будет»
 Мечта президента: от идеи до воплощения
 «Трансферная стоимость многих футболистов „Карпат“ выросла» 

Игроки в мини-футбол Украины
Игроки МФК «Украина»
Выпускники Львовского университета‎
Спортивные журналисты Украины
Футбольные функционеры Украины
ФК «Карпаты» Львов
ФК «Верес»
ФК «Рух» Львов
Депутаты Львовского городского совета